Tonle Sap bezeichnet:

 Tonle Sap (Fluss), Zufluss des Mekong in Kambodscha
 Tonle Sap (See), See in Kambodscha